Frera bezeichnet:

 einen italienischen Hersteller von Automobilen, der von 1905 bis 1913 in Tradate bestand, siehe Frera Corado & Compagnia
 einen italienischen Hersteller von Motorrädern, der von 1905 bis 1936 in Mailand bestand, siehe Società Anonima Frera